Ascari peut faire référence à:

Patronymie

 Alberto Ascari (1918-1955) est un pilote de course automobile italien.
 Antonio Ascari (1888-1925) est un pilote de course automobile italien.

Divers
 Àscari est un soldat érythréen en Afrique orientale italienne
 Ascari Cars  est un constructeur automobile anglais situé à Banbury dans l'Oxfordshire
 L'Ascari, destroyer de la Marine royale italienne lancé en 1938

Voir aussi 
 Askari, troupe indigène des empires coloniaux en Afrique de l'Est